Magneux (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Magneux (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny